

События 
 Консулы император Феодосий II (9-й раз) и император Констанций III (3-й раз).
 Комит Испании Мавроцелл вынуждает вандалов снять осаду со свевов в Нербасских горах.
 Скончался шахиншах Ирана Йездегерд I. Знать убила старшего сына Йездегерда Шапура, царя Армении. Новым шахиншахом стал Бахрам V, младший сын Йездегерда (правил в 420/421—438/439).
 После гибели Шапура в Армении вспыхивает восстание во главе с Нерсесом Чичракеци, оно продолжается около трёх лет.
 Началась ирано-византийская война 420—422 годов.
 Миссия Месропа Маштоца в Византию.
 Лю Юй взял власть, прекратил династию Цзинь и основал династию Сун (420—479).
 Цзюйцюй Мэнсюнь, правитель Северной Лян, покорил Западную Лян и Гаочан. Ли Сюнь, брат убитого западнолянского гуна Ли Синя, продолжает сопротивление.
 После смерти 18-го правителя Пэкче Чонджи престол занимает его сын Куисин, правивший до 427.

Родились 
 Агилольф (ум. не ранее 482) — полулегендарный родоначальник династии баварских герцогов Агилольфингов.
 Бурик I (ум. 501) — правитель Арморики в 464—497.
 Валамир (ум. 469) — король остготов в 440—469 из династии Амалов.
 Домнин (ум. ок. 480) — философ-неоплатоник, преподаватель математики.
 Иулия Корсиканская (ум. ок. 450) — христианская мученица.
 Майориан (ум. 461) — западноримский император в 457—461.
 Орест (ум. 476) — западноримский военачальник, отец Ромула Августа.
 Прокопий Антемий (ум. 472) — западноримский император в 467—472.
 Симплиций (ум. 483) — папа римский в 468—483.
 Торисмунд (ум. 453) — король вестготов в 451—453.
 Тонантий Ферреол (ум. 475/476) — префект Галлии в 451—452.
 Хунерих (ум. 484) — король вандалов и аланов в 477—484.
 Эйнион ап Кунеда (ум. ок. 500) — король Гвинеда в 460—500.

Скончались 
 26 февраля — Порфирий Газский (р. ок. 346), епископ Газы, христианский святой.
 30 сентября — Иероним Стридонский (р. ок. 342), один из учителей христианской церкви (по другим данным, в 419 году).
 Елена из Кэрнарфона(р. ок. 340) — валлийская святая.
 Йездегерд I (р. 363) — 18-й шахиншах Ирана из династии Сасанидов.
 Шапур (р. приб. между 380 и 400) — старший сын Йездегерда I, вассальный царь Армении.
 Ли Синь (р. между 370 и 404) — 2-й гун Западной Лян в 417—420.
 Максим Туринский (р. вт. пол. IV в.) — епископ Турина, христианский святой.
 Никита Ремесианский (р. 353) — епископ Ремесианы, писатель, христианский святой.
 Палладий Еленопольский (р. ок. 360) — епископ Еленополя, писатель, ученик Иоанна Златоуста.
 Савин Пьяченцский (р. 333) — епископ Плацентии, христиаский святой.
 Сульпиций Север (р. 363) — агиограф и хронист, христианский святой.
 Феликс из Болоньи (р. ?) — 5-й епископ Болоньи, христианский святой.
 Чонджи (р. ок. 390) — 18-й правитель корейского государства Пэкче в 405—420.

См. также

Примечания